Kemijski simboli su dogovoreni međunarodni znakovi za kemijske elemente. Oni se sastoje od najviše tri slova iz latinskog naziva elementa i pišu se velikim početnim slovom.

Kemijski simbol označava jedan atom dotičnog elementa. Ako postoji više atoma, njihov broj označujemo u indeksu s desne strane simbola, npr. S8. Molekule se označavaju više-manje jednostavnim nabrajanjem vrste i broja atoma koje molekula sadrži, npr. C6H12O6. Ako želimo označiti veći broj formulskih jedinki, to pišemo brojem ispred formulske jedinke: 2H2O. Nabojni broj iona označava se u eksponentu iza iona znakom "+" za pozitivni, odnosno "-" za negativni električni naboj. Ako je nabojni broj +/- 1, jedinica se ne piše. U ostalim slučajevima, nabojni se broj piše ispred znaka "+" (odnosno "-"), također u eksponentu: CrO42-.

Povijest 
Alkemičari su za tada poznate elemente koristili grafičke simbole (npr. simbol helija je bio jednak simbolu Sunca u astrologiji - kružnica s točkom u sredini). Kako su se novi elementi otkivali, tako su grafički simboli postajali sve nepraktičnijima. Današnji sustav kemijskih simbola stvorio je Jöns Jakob Berzelius.

Tablica poznatih elemenata

Poveznice 
Periodni sustav elemenata

Kemija
Periodni sustav elemenata

bn:রাসায়নিক মৌল
fa:عنصرهای شیمیایی
ko:화학 원소
nds:Chemisch Element
nl:Scheikundig element
ru:Химические элементы
simple:Element
sl:Kemijski element
th:ธาตุเคมี
zh:元素